bł. Jan z Perugii (zm. 1231) – włoski franciszkanin, męczennik
 bł. Jan z Salerno (ok. 1190–1242) – włoski dominikanin
 bł. Jan z Vercelli (ok. 1205–1283) – włoski dominikanin
 bł. Jan z Parmy (ok. 1208–1289) – włoski franciszkanin
 bł. Jan (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Jan Pelingotto (1240–1304) – włoski tercjarz franciszkański
 bł. Jan Duns Szkot (1266–1308) – szkocki franciszkanin, teolog
 bł. Jan Ruysbroeck (1293–1381) – niderlandzki kanonik laterański, teolog
 bł. Jan Colombini (1304–1367) – włoski zakonnik, założyciel jezuatów
 bł. Jan z Celle (ok. 1310-ok. 1394) – włoski benedyktyn
 bł. Jan Dominici (1355–1419) – włoski dominikanin, kardynał
 bł. Jan Soreth (1394–1471) – francuski karmelita
 bł. Jan Liccio (1426/30–1511) – włoski dominikanin
 bł. Jan Nelson (1534–1578) – angielski jezuita, prezbiter, męczennik 
 bł. Jan Carey (zm. 1594) – irlandzki świecki katolik, męczennik
 bł. Jan Juwenalis Ancina (1545–1604) – włoski filipin, biskup Saluzzo
 bł. Jan Iwanaga (ok. 1555–1619) – japoński męczennik
 bł. Jan Cornelius(1557–1594) – angielski jezuita, ofiara prześladowań antykatolickich w Anglii
 bł. Jan de Prado (1563–1631) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Jan Ingram (1565–1594) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Jan Martínez Cid (ok. 1577–1619) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Jan Motoyama (zm. 1619) – japoński męczennik
 bł. Jan Yoshida Shōun (zm. 1619) – japoński męczennik
 bł. Jan Naisen (zm. 1626) – japoński męczennik
 bł. Jan Imamura (zm. 1628) – japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Jan Kisaku (1605–1626) − japoński jezuita, męczennik 
 bł. Jan Roman (zm. 1628) – japoński tercjarz franciszkański, męczennik
 bł. Jan Duckett (1616–1644) – angielski prezbiter, męczennik
 bł. Jan de Palafox y Mendoza (1600–1659) – arcybiskup
 bł. Jan Fenwick (1628–1679) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Jan Gavan (1640–1679) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Jan Antoni Józef de Villette (1731–1792) – francuski męczennik
 bł. Jan Ludwik Guyard de Saint-Clair (1734–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Charton de Millou (1736–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Jan Antoni Jacek Boucharenc de Chaumeils (1738–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Maria du Lau (1738–1792) – arcybiskup Arles, męczennik
 bł. Jan Franciszek Burté (1740–1792) – francuski franciszkanin, męczennik
 bł. Jan Józef de Lavèze-Belay (1742–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Piotr Bangue (1744–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Franciszek Bousquet (1751–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Józef Rateau (1758–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Choe Chang-hyeon (1759–1801) – koreański męczennik
 bł. Jan Lacan (1762–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Won Gyeong-do (ok. 1774-1801) – koreański męczennik
 bł. Jan Andrzej Capeau (zm. 1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Piotr Simon (zm. 1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Yi Jeong-sik (1794–1868) – koreański męczennik
 bł. Jan Karol Steeb (1773–1856) – niemiecki ksiądz, współzałożyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Weronie
 bł. Jan Jakub Fernandez (1808–1860) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Jan Maria od Krzyża Marian García Méndez (1891–1936) – hiszpański sercanin, męczennik
 bł. Jan Józef Lataste (1832–1869) – francuski dominikanin, założyciel Sióstr Betanek Dominikanek
 bł. Jan Andrzejuk (1848–1874) – męczennik z Pratulina
 bł. Jan Maria Boccardo (1848–1913) – włoski ksiądz, założyciel Ubogich Sióstr św. Kajetana
 bł. Jan Beyzym (1850–1912) – polski jezuita, misjonarz
 bł. Jan Herrero Arroyo (1859–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Jan Sullivan (1861–1933) – irlandzki jezuita
 bł. Jan Balicki (1869–1948) – polski ksiądz, teolog
 bł. Jan Carbonell Mollá (1874–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Jan Ventura Solsona (1875–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Jan Mendibelzúa Ocerin (1878–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Jan Scheffler (1887–1952) – rumuński biskup
 bł. Jan Rafał Marian Alcocer Martínez (1889–1936) – hiszpański benedyktyn, męczennik
 bł. Jan Fausti (1899–1946) – włoski jezuita, męczennik z Albanii
 bł. Jan Agramunt Riera (1907–1936) – hiszpański pijar, męczennik
 bł. Jan Crespo Calleja (1895–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Jan Schiavo (1903–1967) – włoski ksiądz, misjonarz
 bł. Jan Prassek (1911–1943) – niemiecki ksiądz, męczennik
 bł. Jan Gonga Martínez (1912–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Jan Shllaku (1907–1946) – albański franciszkanin, męczennik
 bł. Jan Brenner (1931–1957) – węgierski ksiądz, męczennik

Błogosławiony Jan Chrzciciel:
 bł. Jan Chrzciciel Machado (1580–1617) – portugalski jezuita, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel Zola (1576–1626) – włoski jezuita, misjonarz, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel (ok. 1660–1700) – indiański akolita, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel Bottex (1749–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel Michał Pontus (1763–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel Aubert (1768–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel Souzy (zm. 1794) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel Mazzucconi (1826–1855) – włoski misjonarz, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel Scalabrini (1839–1905) – biskup Piacenzy, założyciel Misjonarzy i Misjonarek św. Karola Boromeusza
 bł. Jan Chrzciciel Fouque (1851–1926) – francuski ksiądz
 bł. Jan Chrzciciel Ferreres Boluda (1861–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Jan Chrzciciel Faubel Cano (1889–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik

Błogosławiony Jan Nepomucen:
 bł. Jan Nepomucen de Tschiderer (1777–1860) – biskup Trydentu
 bł. Jan Nepomucen Zegrí Moreno (1831–1905) – hiszpański ksiądz, założyciel Sióstr Mercedariuszek Miłości
 bł. Jan Nepomucen Chrzan (1885–1942) – polski ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Jan